Lukovo (żupania licko-seńska) – wieś w Chorwacji, w żupanii licko-seńskiej, w mieście Senj
 Lukovo (żupania zagrzebska) – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w mieście Vrbovec
 Lukovo Šugarje – wieś w Chorwacji, w żupanii licko-seńskiej, w gminie Karlobag

 Lukovo (Czarnogóra) – wieś w Czarnogórze, w gminie Nikšić

 Lukovo (gmina Boljevac) – wieś w Serbii, w okręgu zajeczarskim, w gminie Boljevac
 Lukovo (gmina Kuršumlija) – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w gminie Kuršumlija
 Lukovo (gmina Raška) – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w gminie Raška
 Lukovo (gmina Svrljig) – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Svrljig
 Lukovo (miasto Vranje) – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w mieście Vranje